Ludwig Schneegans ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Schneegans (Historiker) (1812–1858), deutscher Historiker und Archivar
 Ludwig Schneegans (Schriftsteller) (1842–1922), deutscher Schriftsteller und Übersetzer